Tsuboi ist der Familienname folgender Personen:

 Chuji Tsuboi (1902–1982), japanischer Geophysiker
 Gustavo Tsuboi (* 1985), brasilianischer Tischtennisspieler
 Kazuma Tsuboi (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Keisuke Tsuboi (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Kiyoshirō Tsuboi (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Tsuboi Kumezō (1858–1936), japanischer Historiker
 Tsuboi Sakae (1900–1967), japanische Schriftstellerin
 Tsuboi Shigeji (1898–1975), japanischer Lyriker und Essayist
 Tsuboi Shōgorō (1863–1913), japanischer Anthropologe und Archäologe
 Shou Tsuboi (* 1995), japanischer Automobilrennfahrer
 Tsuboi Sunao (1920–2021), japanischer Hiroshima-Überlebender
 Tomoya Tsuboi (* 1996), japanischer Boxer
 Yuya Tsuboi (* 1999), japanischer Fußballspieler